Ива́н Я́ковлевич Смирно́в:
 Смирнов, Иван Яковлевич (1902—1938) — советский государственный и политический деятель, председатель Курского областного исполнительного комитета.
 Смирнов, Иван Яковлевич (1887—1939) — диакон Русской православной церкви, священномученик.